Indonesië
 Ranuyoso (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Ranuyoso (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java